Schwarzes Meer steht für:

 Schwarzes Meer, ein zwischen Europa und Vorderasien gelegenes Binnenmeer des östlichen europäischen Mittelmeeres
 Schwarzes Meer (Bremen), ein ehemaliger Altarm der Weser in Bremen
 Schwarzes Meer (Ostfriesland), ein See im Landkreis Wittmund
 Zwarte Meer, ein Binnensee in den Niederlanden
 "Черное море моё" ist ein russischer Schlager aus der Nachkriegszeit
 Karadeniz (türkisch: Schwarzes Meer), Unternehmen, das ölbetriebene Kraftwerksschiffe betreibt, etwa seit 2013 im Libanon das Karadeniz Powership Orhan Bey